Георгий Александрович Супрун (21.08.1911 — 24.01.1973) — советский государственный и хозяйственный деятель.

С начала 1930-х гг. работал на Калужском электромеханическом заводе, где был одним из зачинателей стахановского движения.

С 1938 года главный  КЭМЗ.

В 1948—1951 председатель Калужского горисполкома.

В 1951—1953 председатель Калужского облсовпрофа.

В начале 1960-х гг. второй секретарь Калужского обкома КПСС. В последующем — член парткомиссии при Калужском обкоме КПСС.

Похоронен на Пятницком кладбище в Калуге.

Источники 
 
 
 
 

Похороненные на Пятницком кладбище (Калуга)
Председатели Калужского горисполкома
Вторые секретари Калужского обкома КПСС